{{DISPLAYTITLE:Lista postaci serialu H2O – wystarczy kropla}}
Poniżej znajduje się lista postaci występujących w serialu H2O – wystarczy kropla.

Główne postacie 
 Cleo Sertori (Phoebe Tonkin) – miła, nieśmiała dziewczyna, początkowo boi się wody, lecz w końcu przełamuje się. Czasami jest niezdarna. Jej ulubionymi zwierzętami są ryby i delfiny. Pracuje w parku morskim. Jej mocą jest kontrola wody: kształtowanie, zmniejszanie lub zwiększanie objętości. W 2 sezonie zyskuje dar kontroli wiatru. Cleo ma młodszą siostrę Kim, a jej tata jest rybakiem. W drugim sezonie jej rodzice się rozwodzą, natomiast w trzecim jej tata poznaje Samanthę, która wprowadza się do ich domu. Chłopakiem Cleo jest Lewis.
 Rikki Chadwick (Cariba Heine) – Rikki jest nową dziewczyną w mieście. Jest buntowniczką, zawsze ma swoje zdanie i jest pewna siebie. Potrafi też nieźle dogryźć osobom których nie lubi. Gdy dziewczyny przemieniają się w syreny zaprzyjaźnia się z Emmą i Cleo. Jej mocą jest podgrzewanie wody. W 2 sezonie zyskuje kontrolę nad piorunami, dzięki czemu również może rozpalić ogień. Jej rodzice nie są razem. Rikki mieszka tylko z ojcem w dość skromnym domku. Nie mają dużo pieniędzy. Rikki nie ma pracy, lecz zmienia się to w 3 sezonie, gdy jej chłopak Zane kupuje dla niej kafejkę. Rikki staje się szefową.
 Emma Gilbert (Claire Holt) – spokojna, poukładana, odpowiedzialna  nastolatka, wzorowa uczennica. Przyjaciółka Cleo, później Rikki. Emma ma zdolność do zamrożenia wody, a później do kontrolowania pogody: chmur, śniegu, lodu. Mieszka w pięknym, dużym domu wraz z rodzicami i młodszym bratem Elliotem. Jej tata jest lekarzem, a mama w młodości była ratowniczką. Przed swoją przemianą w syrenę, Emma bardzo sumiennie trenowała pływanie i należała do klubu pływackiego. Pracuje w kafejce. W pierwszym sezonie kochała się w Byronie, natomiast w drugim spotyka się z Ashem. W trzecim sezonie wraz ze swoją rodziną podróżuje po świecie.
 Lewis McCartney (Angus McLaren) – najlepszy przyjaciel Emmy, Cleo i Rikki. Jest również chłopakiem Cleo. W drugim sezonie chodził z Charlotte, przez co trochę ochłodziły się jego relacje z dziewczynami. Jako pierwszy dowiedział się o tajemnicy swoich przyjaciółek i od tamtej chwili bardzo im pomaga i wspiera. Lewis jest wzorowym uczniem. Jest bardzo mądry. Jego marzeniem jest kariera naukowa. W trzecim sezonie ma szansę spełnić swoje marzenia i wyjeżdża na stypendium do USA.
 Will Benjamin (Luke Mitchell) – pływak i nurek, trenuje Freediving. Pojawia się dopiero w trzecim sezonie. Podczas zwiedzania wyspy Mako, wpada przypadkiem do jaskini i odkrywa Księżycowe Jeziorko. Tam atakuje go wodna macka. Zaprzyjaźnia się z Bellą a potem odkrywa sekret najpierw jej, a potem reszty dziewczyn. Dochowuje tajemnicy. Staje się ich przyjacielem i powiernikiem. Will mieszka ze swoją starszą siostrą Sophie w małym, skromnym domku. Jako dziecko i nastolatek dużo podróżował z rodziną i nie mieli stałego miejsca zamieszkania, dlatego był bardzo związany ze swoją siostrą.
 Isabella „Bella” Hadley (Indiana Evans) – pojawia się w trzecim sezonie. Stała się syreną w Irlandii, gdy miała 9 lat. Ma moc zamienia cieczy w substancję galaretowatą, a potem może ją także utwardzić. Zaprzyjaźnia się z Rikki i Cleo. Bella interesuje się muzyką. Jej hobby to śpiewanie, dlatego m.in. śpiewa w kafejce wraz z zespołem. Will jest jej chłopakiem.

Postacie drugoplanowe 
 Louise Chatham (Christine Amor, Teri Haddy) – pani Chatham jest poprzedniczką Emmy. Mieszkała na łodzi Lorelei, którą kiedyś kupiła razem ze zmarłym już mężem. Żyła dłużej niż swoje przyjaciółki i dzięki niej Cleo, Emma i Rikki poznały wiele tajemnic pełni księżyca i Księżycowego Jeziorka. Miała problemy ze zdrowiem. Do niej należał medalion z białym oczkiem, który przekazała Emmie. Nie wiadomo, jakie moce posiadała. Pojawia się w odcinkach z 1 i 2 serii.
 Zane Bennett (Burgess Abernethy) – syn Harrisona Bennetta. Wiemy, że jego matka zmarła gdy był dzieckiem. Pewny siebie, zarozumiały, bogaty i nieprzyjemny chłopak, szkolny przystojniak. Na początku serialu jego głównym zajęciem było uprzykrzanie życia głównym bohaterkom. Kiedy Emma ratuje go przed utonięciem, a on zauważa jej rybi ogon, zaczyna intensywnie poszukiwać „morskiego potwora”, który go uratował. Kiedy ojciec Zane’a wraz z doktor Denman więżą syreny na wyspie Mako, chłopak odkrywa kto był „morskim potworem”, po czym pomaga dziewczynom uciec. Zane dzięki znajomości z Rikki, z którą łączy go silne uczucie oraz wspólne problemy, przeciwstawia się ojcu ale również dochodzi z nim do porozumienia. Związek z Rikki bardzo go zmienił, stał się milszy dla Emmy i Cleo oraz dla innych osób. W trzeciej serii Rikki zrywa z Zanem gdy zobaczyła jak się całuje z Sophie.
 Ash Dove (Craig Horner) – instruktor jazdy konnej, później menadżer „JuiceNet Café”. W ostatnim odcinku 2 serii Emma wyjawiła mu swoją tajemnicę.

Rodziny dziewczyn

Rodzina Sertori 
 Don Sertori (Alan David Lee) – ojciec Cleo. Jest z zawodu rybakiem. W drugiej serii dowiadujemy się, że rozwiódł się z żoną. W 3 serii żeni się z Sam. Nie toleruje żadnych chłopaków kręcących się koło jego córek, wyjątek stanowi Lewis.
 Bev Sertori (Deborah Coulls) – matka Cleo. Pojawia się tylko w pierwszej serii. W 2 serii dowiadujemy się, że rozwiodła i odeszła od męża.
 Kim Sertori (Cleo Massey) – młodsza siostra Cleo. Jest wścibska i wredna. Często kłóci się z Cleo. Jest bardzo rozpieszczona. Nie lubi Sam.
 Samantha „Sam” Roberts-Sertori (Penni Gray) – macocha Kim i Cleo. Jest menadżerką parku narodowego. Bardzo się troszczyła i opiekowała Cleo i Kim. Jednak było jej ciężko dotrzeć do Kim, gdyż dziewczynka jej nie lubiła.

Rodzina Gilbert 
 Lisa Gilbert (Caroline Kennison) – matka Emmy. Kolekcjonuje kryształowe figurki. W wieku Emmy była ratowniczką. Uratowała wtedy życie Harrisonowi Bennettowi.
 Neil Gilbert (Jared Robinsen) – ojciec Emmy. Lubi grę w squasha.
 Elliot Gilbert (Trent Sullivan) – młodszy brat Emmy. Gra w drużynie piłki nożnej. W odcinku „Młodzieńcza miłość” Rikki uratowała mu życie, i zakochał się w niej, lecz ona nie odwzajemniała uczucia, więc zostali kolegami. W 2 serii stara się o względy Kim Sertori, lecz bezskutecznie.

Rodzina Chadwick 
 Terry Chadwick (Andy McPhee) – ojciec Rikki. Mieszkają razem na małym osiedlu. Terry ma swój własny motor, który naprawił Zane. Dzięki temu zaprzyjaźnił się z ojcem Rikki, a dziewczyna przestała się wstydzić tego, gdzie mieszka. Pojawia się tylko w 2 odcinkach 2 serii.

Pozostałe 
 Charlotte Watsford (Brittany Byrnes) – wnuczka Gracie, a zarazem córka Anette. Została syreną i posiadła wszystkie 3 moce. Straciła swoje moce podczas wyjątkowej pełni księżyca. Występuje jedynie w drugiej serii.
 Anette Watsford (Tiffany Lamb) – matka Charlotte. Mieszkają razem w eleganckiej willi. Anette prowadzi restaurację i od odcinka „Kuchenka pod ciśnieniem” zaopatruje się u Dona Sertori.
 Harrison Bennett (Joss McWilliam) – ojciec Zane'a. Jest bardzo bogaty. Nie interesuje się synem i jest dość surowy. Prowadzi seminarium w hotelu, a jego narzeczona nazywa się Candy. Z zawodu jest lekarzem (prawdopodobnie chirurgiem) – wskazuje na to odcinek „Chory z miłości”, gdy ojciec Cleo telefonował do niego w sprawie operacji plastycznej nosa.
 Sophie Benjamin (Taryn Marler) – siostra Willa. Pracowała w kafejce „Rikki's”, ale później została zwolniona. Razem z funkcjonariuszem ochrony przyrody Ryanem, próbowała zabrać kryształy z jeziorka na wyspie Mako, lecz powstrzymał ją Will razem z Zane'em.
 Miriam Kent (Annabelle Stephenson) – była dziewczyna Zane'a. Jest rozpuszczona i wpatrzona w siebie. Jej najlepszą przyjaciółką jest Tiffany. Jako pierwsza kupiła medalion należący do Julii. Zane chciał go odzyskać dla Rikki, ale Miriam powiedziała, że odda mu go tylko za pocałunek, lecz oszukała go, bo wrzuciła medalion do wody, ale Zane wydobył go z niej i podarował Rikki.
 Tiffany (Alice Hunter) – najlepsza przyjaciółka Miriam. W odcinku „Konkurs” pomogła Miriam przygotować się do konkursu piękności, ale to ona go wygrała. W rzeczywistości nie jest taka jak Miriam. Bardzo lubi Lewisa.
 Byron Jade (Christopher Poree) – surfer, w którym kiedyś Emma była zakochana. W odcinku „Raz na wodzie, raz pod wodą” prosił Emmę, aby go trenowała i pomogła mu wygrać zawody pływackie. Pojawia się tylko w 1 serii.
 Nate (Jamie Timony) – kolega Zane'a. Jeździ na motocyklu razem z Zane'em. Jest bardzo zabawny i często nieudolnie podrywa dziewczyny. Najbardziej zawsze interesował się Cleo. W 3 serii zakłada zespół muzyczny, w którym śpiewa Bella i występują w kafejce.
 Wilfred (Ariu Lang Sio) – właściciel Juice Net Cafe. Zatrudnił Emmę. Pozwolił też wynająć swojej pracowniczce kafejkę na imprezę z okazji zakończenia klasy. W drugiej serii oddał kafejkę Ashowi. Nie występuje w późniejszych sezonach.
 Linda Denman (Lara Cox) – doktor Denman zajmuje się badaniem ssaków wodnych. Przyjechała kiedyś do Gold Coast i tam poznała Lewisa, którą był przez krótki czas nią zauroczony. Chłopak zaczął u niej pracę, ale kiedy badał w jej laboratorium próbkę DNA Cleo, zapomniał próbki i Linda zrobiła o niej artykuł. Tajemnica syren była zagrożona. Później Linda zaproponowała Lewisowi pracę u jej boku, lecz odmówił. Po pewnym czasie wróciła do miasta  i odkryła tajemnicę syren razem z ojcem Zane'a. Kiedy syreny wskoczyły do jeziorka w zaćmienie, Linda myślała, że to już koniec, więc wyjechała. 
 Pani Geddes (Andrea Moor) – szefowa parku morskiego. Jedna z szefów Cleo. Jest bardzo wredna i podejrzliwa. Pojawia się w odcinkach „Przyjęcie”, „Konkurs” i „W gorącej wodzie”.
 Mitch (Paul Bishop) – jest trenerem delfinów w parku morskim i szefem Cleo. W odcinku „Huragan Angela” przez swoją kuzynkę, Cleo mogła stracić pracę u Mitcha, ale na szczęście nic się nie stało. Później w odcinku „Chory z miłości” rodzina Cleo, syreny i ojciec Zane'a myśleli, że Mitch udziela ślubu Cleo i Zane'owi.
 Angela (Jade Paskins) – kuzynka Cleo i Kim. Pojawiła się w odcinku „Huragan Angela”. Porwała wtedy pelikana z parku, żeby pójść popływać na desce. Cleo mogła wtedy stracić pracę, dlatego wymyśliła specjalną karę dla kuzynki – sprzątanie odchodów pelikanów.
 Ryan (Andrew Lees) – funkcjonariusz ochrony przyrody. Razem z Sophie Benjamin próbował zabrać kryształy z jeziorka na wyspie Mako.
 Max Hamilton (Martin Vaughan) – przyjaciel syrenek. To on wykonał medaliony dla Julii, Gracie i Louise. Prowadził również badania nad wyspą Mako, które potem przekazał Lewisowi. Był chłopakiem Gracie, ale dziewczyna zostawiła go bo uważała, że przebywanie z nim przypomina jej, że nie jest człowiekiem. W drugiej serii Max zdradził Charlotte tajemnicę Gracie.
 Laurie (Matthew O'Kine) – biolog morski. Zajmuje się także trenowaniem delfinów. Pojawia się w odcinkach „W gorącej wodzie”, „Rybia gorączka” i „Nie igraj z losem”.
 Pani Taylor (Mouche Phillips) – nauczycielka w szkole do której chodzą dziewczyny. Pojawia się w odcinkach „Sekrety i kłamstwa” i „Życiowe decyzje”.
 Candy (Brigette Paroissien) – narzeczona Harrisona Bennetta. Pojawia się w odcinkach „Księżycowe zaklęcie” i „Jak ryba bez wody”.
 Amber (Rebekah Madden-Fisher) – znajoma Emmy. Obie razem pracują w JuiceNet Cafe. Pojawia się w odcinkach „Lód i ogień”, „Zejdź mi z ogona” i „Cztery to już tłum”.

Wspomniane 
 Państwo McCartney – rodzice Lewisa.
 Państwo Hartley – rodzice Belli
 Państwo Kent – rodzice Miriam.
 Lucy – najlepsza przyjaciółka Kim Sertori.
 Pani Chadwick – mama Rikki. Rozwiodła się z Terrym bo zawsze kłócili się o pieniądze.
 Pani Bennett – mama Zane'a. Ona i Harrison rozwiedli się kiedy Zane był jeszcze mały.

Syreny (ukazane w retrospekcji i wspomniane) 
 Julia Dove (Amrita Tarr, Taryn Marler) – w młodości chodziła z Carlem. Pewnego dnia postanowiła wyjawić mu, że jest syreną co spowodowało, że chłopak zerwał z nią kontakt, ale parę miesięcy później zaproponował spotkanie. Julia przypłynęła na spotkanie jako syrena, a Carl podstępem zrobił jej zdjęcia i za ich pomocą chciał wyjawić jej sekret. Na szczęście Gracie i Louise udało się zniszczyć jego aparat, ale Julia po tym incydencie była zdruzgotana. Należał do niej medalion z czerwonym oczkiem, który później został wystawiony na sprzedaż u jubilera. W serialu nie pojawiły się informacje na temat mocy Julii.
 Gracie Watsford (Ashleigh Brewer) – syrena, przyjaciółka Julii i Louise. Spotykała się z  Maxem Hamiltonem, który eksperymentował na dziewczynach podobnie jak Lewis. Bardzo chciała być normalna. Straciła moc podczas niezwykłej pełni Księżyca. Była babcią Charlotte. W młodości była modelką.  Należał do niej medalion z niebieskim  oczkiem, który później nosiła Cleo.
 Eva – mieszkała niegdyś w Irlandii i tam również stała się syrenką, w tym samym jeziorku co Bella. 150 lat wcześniej uratowała całą planetę przed uderzeniem komety, która została nazwana jej imieniem. Nie wiadomo co się z nią stało po tych wydarzeniach, prawdopodobnie odpłynęła i ślad po niej zaginął. Posiadała wszystkie 3 moce.

Zwierzęta 
 Ronnie – delfin. Główna atrakcja parku morskiego. Jest przywiązany do Cleo. Pojawia się w odcinkach „Chory z miłości”, „W gorącej wodzie”, „Nieostrożna”, „Nie igraj z losem” i „Porwanie”.
 Hector – rybka Cleo. Pojawia się w odcinkach „Rybia gorączka” i „Uczennica czarnoksiężnika”.
 Rarytas – rybka Cleo. Cleo dostała rybkę od Rikki po tym jak jedna z rybek Cleo, Pluto, zdechła. Pojawia się odcinku „Niebezpieczne wody”.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie Jetix (odc. 1-52) – Studio Eurocom
Reżyseria:
 Tomasz Marzecki (odc. 1-39, 47-52),
 Wojciech Szymański (odc. 40-46, 53-78)
Dialogi:
 Hanna Górecka (odc. 1-5, 9-11, 14-26),
 Maciej Wysocki (odc. 6-8, 12-13, 35-39),
 Aleksandra Rojewska (odc. 27-34, 57-59, 63-65),
 Aleksandra Drzazga (odc. 40-52),
 Anna Wysocka (odc. 53-56, 60-62),
 Kamil Borek (odc. 66, 74, 78),
 Zbigniew Borek (odc. 67-72, 75-77),
 Kaja Sikorska (odc. 73)
Dźwięk i montaż:
 Krzysztof Podolski (odc. 1-26, 32-39),
 Jacek Gładkowski (odc. 27-31),
 Andrew Scalvis (odc. 40-52),
 Andrzej Kowal (odc. 53-78)
Kierownictwo produkcji:
 Marzena Omen-Wiśniewska (odc. 1-52),
 Berenika Wyrobek (odc. 53-65)
 Ewa Borek (odc. 66-78),
Udział wzięli:
 Katarzyna Łaska –
 Emma Gilbert,
 Młoda Gracie (odc. 23)
 Joanna Pach –
 Cleo Sertori,
 Młoda Louise (odc. 23),
 Dziewczynka (odc. 42)
 Krystyna Kozanecka –
 Rikki Chadwick (odc. 1-52),
 Młoda Julia (odc. 23)
 Iwona Rulewicz –
 Rikki Chadwick (odc. 53-78),
 Pani Geddes (seria I)
 Małgorzata Szymańska – Bella Hartley
 Adrian Perdjon – Lewis McCartney,
 Modest Ruciński – Zane Bennett (odc. 1-2, 4, 6-7, 10-16, 18, 20-26, 29, 34, 37, 41, 44)
 Tomasz Bednarek – Zane Bennett (odc. 53, 55-57, 59-60, 62-78)
 Adam Krylik – Will
 Anna Gajewska –
 Charlotte Watsford,
 Samantha Roberts,
 Sheryl (odc. 63)
 Klaudiusz Kaufmann – Ash Dove
 Klementyna Umer – Sophie
 Mirosława Krajewska –
 Louise Chatham,
 Udzielająca ślubu (odc. 65)
 Grzegorz Drojewski –
 Byron,
 Kyle (odc. 56)
 Monika Wierzbicka – Miriam
 Anna Wiśniewska –
 Kim Sertori (odc. 1-3, 5, 9, 12, 14, 16-17, 19, 27, 30-32, 36, 39, 41-42, 46-47, 51),
 Amber
 Barbara Melzer – Kim Sertori (odc. 55-57, 59-61, 65, 67-70, 72-73, 75-76, 78)
 Dariusz Odija – Don Sertori (odc. 3, 5, 12, 14, 16-20, 24, 27, 30-33, 36, 39, 53-56, 59-61, 65, 67-69, 72-74, 76, 78)
 Wojciech Szymański –
 Don Sertori (odc. 41-42, 44, 47-48, 51),
 Robert Kent (odc. 63)
 Ewa Serwa –
 Bev Sertori,
 Dziewczyna Barry’ego (odc. 9),
 Annette Watsford (odc. 32),
 Pani Geddes (seria II)
 Cezary Kwieciński –
 Nate,
 Eddie (odc. 3),
 Ochroniarz (odc. 8)
 Artur Kaczmarski –
 Johnno (odc. 3),
 Barry (odc. 9),
 Prezenter radiowy (odc. 12)
 Hanna Kinder-Kiss –
 Lisa Gilbert,
 Dziennikarka TV (odc. 27)
 Tomasz Marzecki –
 Neil Gilbert,
 Policja wodna (odc. 1),
 Bosman (odc. 13),
 Tata chłopca (odc. 33)
 Mateusz Narloch – Elliot Gilbert (odc. 5-7, 13, 17, 25, 28, 30, 35)
 Kajetan Lewandowski – Elliot Gilbert (odc. 42)
 Joanna Węgrzynowska – Linda Denman
 Paweł Szczesny – Willfred
 Janusz Wituch –
 Dostawca chleba (odc. 15),
 Profesor Gorman (odc. 17),
 George Chan (odc. 22),
 Sprzedawca u jubilera (odc. 23)
 Leszek Zduń –
 Mitch – Trener delfinów,
 Carl (odc. 23),
 Ryan
 Robert Tondera – Harrison Bennett
 Ilona Kuśmierska – Miranda Holt (odc. 17)
 Zuzia Serwa – Angela Sertori (odc. 19)
 Jarosław Domin – Greg
 Wojtek Rotowski – Billy (odc. 28)
 Sławomir Popek – Terry Chadwick
 Aleksandra Rojewska –
 Tifanny,
 Candy
 Anna Apostolakis –
 Ciocia Emmy (odc. 7),
 Pani Scraft – Trenerka (odc. 48),
 Annette Watsford (odc. 50)
 Włodzimierz Bednarski – Max Hamilton
 Ewa Kania – Annette Watsford (odc. 46)
 Jan Aleksandrowicz-Krasko – Laurie (odc. 55, 67, 76)
 Artur Pontek – Corey (odc. 56)
 Olga Bończyk – Pani Taylor
i inni

Piosenkę tytułową śpiewała: Katarzyna Łaska

Lektorzy:
 Tomasz Marzecki (odc. 1-39, 47-52),
 Janusz Rymkiewicz (odc. 40-46),
 Stefan Knothe (odc. 53-78)

H2O – wystarczy kropla
H2O – wystarczy kropla